Het Nederlands kampioenschap dammen van 1948 telde 14 deelnemers. Het kampioenschap werd gewonnen door Piet Roozenburg. Dit was zijn tweede titel. Met 20 punten had hij een ruime voorsprong op Henk Laros, die met 17 punten tweede werd.

Resultaten

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1948